SK Reningelst is een Belgische voetbalclub uit Reningelst. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 8112 en heeft rood en zwart als kleuren.

Geschiedenis 
Tijdens het Interbellum richtte men in Reningelst een voetbalclub op, genaamd Sportkring Reningelst en het stamnummer 3299. Net na de Tweede Wereldoorlog werd deze club stopgezet. Een herstart vond plaats begin de jaren '70. Aan het einde van dit decennium werd men kampioen en steeg bijgevolg naar 3de Provinciale. Een tiental jaar was Reningelst een liftclub tussen 3e en 4e Provinciale. 

Momenteel geldt SK Reningelst als een topclub in 4de Provinciale. Het promoveerde in zowel 2001 als 2010 naar derde en werd zelfs kampioen in 2016, maar kon zich nooit handhaven en zakte na een of twee seizoenen telkens terug naar vierde.

Resultaten

Externe link
 Officiële website

Reningelst
Reningelst
Sport in Poperinge
Sportvereniging in West-Vlaanderen